

Cucina 
 Griva – salume italiano tradizionale del Piemonte

Geografia 
Bosnia Erzegovina
 Griva – valle della Federazione di Bosnia ed Erzegovina
Croazia
 Griva – montagna della Lika
 Griva – collina della Dalmazia
Grecia
 Griva – villaggio della Macedonia Centrale
 Griva – collina della Tessaglia
Lettonia
 Griva – distretto di Daugavpils

Persone 
 Domenico Riccardo Peretti Griva – fotografo, magistrato e antifascista italiano
 Lauma Grīva – lunghista lettone
 Māra Grīva – lunghista e triplista lettone
 Pierpaolo Peretti Griva – nome di battesimo di Pierfunk, musicista italiano